2 miejscowości w Polsce: 
 Witanowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Gaworzyce 
 Witanowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Tomice